Klarer bezeichnet:
 eine Spirituose aus Agraralkohol
 Umgangssprachlich benutzt auch für Kornbrand
 einen Schweizer Hersteller von Wasserrutschen, Klarer Freizeitanlagen AG

Klarer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Klarer (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Elizabeth Klarer (1910–1994), südafrikanische Meteorologin, angeblich von Außerirdischen entführt
 Josef Klarer (1898–1953), deutscher Chemiker
 Mario Klarer (* 1962), österreichischer Anglist
 Martin Klarer (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Stephan Klarer (* 1972), Schweizer Dirigent, Chorleiter und Musikwissenschaftler
 Walter Klarer (1500–1567), Schweizer evangelisch-reformierter Pfarrer, Reformator und Chronist im Appenzellerland (Hundwil, Herisau, Gossau und Urnäsch)

Siehe auch:
 Klar